Lhôtel de Ligniville désigne plusieurs hôtels particuliers :

 Hôtel de Ligniville (Besançon)
 Hôtel de Ligniville (Nancy)

Voir aussi 
 Famille de Ligniville